Кубок мира по международным шашкам 2013 — соревнование по шашкам, этапы которого проводятся в 2013 году среди мужчин и среди женщин.

Последний этап прошёл с 14 по 22 сентября в Вагенингене, Нидерланды. Очки на этапах завоевали 189 мужчин и 69 женщин. Обладателем Кубка Мира среди мужчин стал Рул Бомстра (Нидерланды).

Очки 
В сезоне проводится несколько этапов. К очкам, набранным в данном турнире прибавляются бонусные очки, которые получают шашисты занявшие первые 10 мест. Очки полученные на всех этапах суммируются, по итоговой сумме определяются призёры. В случае равенства очков применяются дополнительные критерии. Результаты чемпионатов мира входят в зачёт Кубка мира.

Результаты первых 10-ти

Мужчины

Женщины 
(без учёта итогов чемпионата мира 2013)

Ссылки 
 Кубок мира на сайте ФМЖД

Примечания 

Соревнования по международным шашкам